Бережковская волость — название нескольких волостей в истории РФ, Российской Империи и СССР:

 Бережковская волость в Ленинградской области реорганизована в 2006 году в Бережковское сельское поселение
 Бережковская волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской губернии, Егорьевский уезд
 Бережковская волость (Судогодский уезд) — в составе Владимирской губернии, Судогодский уезд